Valerijano ima više značenja:
 Valerijano (La Specija)
 Valerijano (Pordenone)